Die Swiss Open 2018 im Badminton fanden vom 20. bis zum 25. Februar 2018 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Rajiv Ouseph (2. Runde)
 Sameer Verma (Champion)
 Ygor Coelho (1. Runde)
 Suppanyu Avihingsanon (Viertelfinale)
 Mark Caljouw (2. Runde)
 Emil Holst (1. Runde)
 Rasmus Gemke (zurückgezogen)
 Lee Zii Jia (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Sayaka Takahashi (Champion)
 Minatsu Mitani (Halbfinale)
 Mia Blichfeldt (2. Runde)
 Evgeniya Kosetskaya (Halbfinale)
 Beatriz Corrales (Viertelfinale)
 Linda Zechiri (Viertelfinale)
 Line Kjærsfeldt (Viertelfinale)
 Natalia Koch Rohde (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champions)
 Mathias Christiansen / David Daugaard (2. Runde)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
 Josche Zurwonne / Jones Ralfy Jansen (2. Runde)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (zurückgezogen)
 Peter Briggs / Tom Wolfenden (2. Runde)
 Jacco Arends / Ruben Jille (1. Runde)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
 Olga Morozova / Anastasia Chervyakova (2. Runde)
 Sara Thygesen / Maiken Fruergaard (1. Runde)
 Misato Aratama / Akane Watanabe (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Champions)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (zurückgezogen)
 Sam Magee / Chloe Magee (zurückgezogen)
 Marvin Seidel / Linda Efler (Viertelfinale)
 Jacco Arends / Selena Piek (Viertelfinale)
 Ben Lane / Jessica Pugh (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Finale)
 Mikkel Mikkelsen / Mai Surrow (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

2018
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
Badminton 2018